Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Gullikson e Tom Gullikson che hanno battuto in finale Mark Dickson e Tim Wilkison 4-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (primo turno)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (primo turno)

 Stefan Edberg /  Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Jan Gunnarsson /  Hans Simonsson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 1985